Менар, Клод (легкоатлет)
 Менар, Клод (экономист)